Il doppio del Bausch & Lomb Championships 2000 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2000.

Le semifinali del doppio sono state cancellate per la pioggia.

Teste di serie 

 Corina Morariu /  Mary Pierce (secondo turno)
 Lisa Raymond /  Kristen Stubbs (quarti di finale)
 Conchita Martínez /  Arantxa Sánchez Vicario (quarti di finale)
 Irina Spîrlea /  Caroline Vis (secondo turno)

 Chanda Rubin /  Sandrine Testud (secondo turno)
 Amanda Coetzer /  Ai Sugiyama (quarti di finale)
 Nicole Arendt /  Patricia Tarabini (quarti di finale)
 Rita Grande /  Elena Lichovceva (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bausch & Lomb Championships 2000